Województwo gdańskie (1945–1975)
 Województwo gdańskie (1975–1998)
 Województwo pomorskie – współczesne województwo ze stolicą w Gdańsku.